August Oberhauser – calciatore svizzero
Josef Oberhauser – criminale di guerra
Josef Oberhauser – bobbista austriaco